De naam Scheffer kan verwijzen naar
Age Scheffer, Nederlands journalist en schrijver
Arnold Scheffer, Nederlands-Frans journalist en schrijver
Ary Scheffer, Nederlands-Frans schilder
Carel Scheffer. Nederlands wiskundige en hoogleraar
Carl Fredrik Scheffer, Zweeds diplomaat
Cornelia Scheffer, Frans beeldhouwster, dochter van Ary Scheffer
Cornelia Scheffer-Lamme, Nederlands schilderes, moeder van Arnold, Ary en Henri Scheffer
Cornelis Franciscus Scheffer, Nederlands bedrijfseconoom
Fernando Scheffer, Braziliaans zwemmer
François Scheffer, Luxemburgs politicus
Frank Scheffer, Nederlands documentair filmmaker
Henry Scheffer, Frans schilder
Jaap de Hoop Scheffer, Nederlands politicus
Paul Scheffer, Nederlands publicist en prominent lid van de Partij van de Arbeid
Paul Scheffer, burgemeester van de VVD in Harlingen
Peter Scheffer, Nederlands journalist (Argentinië-correspondent)
Pi Scheffer, Nederlands musicus en componist
Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer (1844-1880), Nederlandse botanicus